Miejscowości w USA:
 Pascola – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Pemiscot
Gminy w USA:
 Pascola (ang. Pascola Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pemiscot